Als Remittent wird bezeichnet:

 der Begünstigte eines Schecks
 die Person, auf welche die Anweisung aus einem Wechsel lautet, siehe Wechsel (Urkunde)

Siehe auch
 Remission